Une levée de fonds peut désigner :
 Une collecte de fonds pour des associations, des institutions ou des particuliers,
 Une augmentation de capital pour des entreprises et plus particulièrement pour les start-up.